António Anastásio Bruto da Costa (1902 – 1984) — político português
 Alfredo Bruto da Costa (1938 – 2016) — político português, filho de António Bruto da Costa
 João Bruto da Costa (n. 1969) — advogado português

Desambiguações de antropônimos